Йентхе () — вьетнамский топоним:
 Йентхе — уезд в провинции Хынгйен.
 Йентхе — город в уезде Лукйен, провинция Йенбай.